Thomas-Müntzer-Platz (nach dem Bauernführer Thomas Müntzer) ist der Name mehrerer Plätze, vor allem im Osten Deutschlands:

 Thomas-Müntzer-Platz (Dresden) in der Johannstadt, siehe Liste der Kulturdenkmale in der Johannstadt #Thomas-Müntzer-Platz
 Thomas-Müntzer-Platz (Prenzlau), siehe Liste der Baudenkmale in Prenzlau
 Thomas-Müntzer-Platz (Rostock) in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt
 Thomas-Müntzer-Platz (Zeitz), siehe Liste der Kulturdenkmale in Zeitz #094 86728
Siehe auch:
 Thomas-Müntzer-Siedlung (Begriffsklärung)